Morishita ist der Familienname folgender Personen:

 Junpei Morishita (* 1990), japanischer Judoka
 Keizō Morishita (1944–2003), japanischer Maler
 Kōichi Morishita (* 1967), japanischer Langstreckenläufer
 Reiya Morishita (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Ryōya Morishita (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Shin’ichi Morishita (* 1960), japanischer Fußballspieler
 Shun Morishita (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Yōko Morishita (* 1948), japanische Ballerina